Die Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2013 war die siebte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Kombinierte Pyramide. Sie fand vom 6. bis 9. Februar 2013 in Kemerowo statt und damit zum ersten Mal in Russland.

Weltmeister wurde der Ukrainer Jaroslaw Tarnowezkyj, der im Finale den Russen Wiktor Loktew mit 6:3 besiegte. Den dritten Platz belegten Oleksandr Palamar, der zuvor als einziger Ukrainer in dieser Disziplin Weltmeister geworden war, und der Russe Nikita Liwada, der bereits zum dritten Mal in Folge mindestens das Halbfinale erreichte. Titelverteidiger war der Russe Alexander Tschepikow, der im Viertelfinale gegen Loktew ausschied.

Modus 
Die 62 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an. Gespielt wurde auf sechs Gewinnspiele.

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 bis Finale

Einzelnachweise 

2013
Billardveranstaltung 2013
Sport (Kemerowo)
Billardturnier in Russland
Sportveranstaltung in der Oblast Kemerowo